„Alpino” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina i Marina Militare; pochodzi od formacji piechoty – strzelców alpejskich:
 „Alpino” – niszczyciel typu Soldato z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Alpino” – niszczyciel typu Soldati z lat 30. XX wieku
 „Alpino” (F580) – fregata typu Alpino z lat 60. XX wieku
 „Alpino” (F594) – fregata rakietowa typu Bergamini z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów